Дже́йсон Ро́джерс: Роджерс, Джейсон (род. 1983) — американский фехтовальщик, саблист.
 Роджерс, Джейсон (род. 1991) — легкоатлет из Сент-Китса и Невиса, бегун на короткие дистанции.